Иду́ на грозу́:
 «Иду на грозу» — роман Даниила Гранина.
 «Иду на грозу» — фильм, поставленный по одноимённому роману.